Mapeo o mapeado (ambos procedentes de “mapear”, y a su vez de “mapa”, con influencia del inglés mapping) hace referencia a varios artículos:

Geografía
Cartografía, la creación de mapas.
Agrimensura, la determinación e identificación precisa de puntos en un espacio 3D.
Fotogrametría, inferir información 3D desde fotografías de estéreo.

Computación
Mapeo o asignación objeto-relacional, técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional como motor de persistencia.
Mapeo de información, el trazado de un mapa de elementos de datos entre dos modelos de datos distintos.
Diseño de niveles, la creación de niveles, etapas o misiones para un videojuego.
Mapeo de texturas, en gráficas computacionales.

Matemáticas
Función matemática

Medicina
Mapeo cerebral, grupo de técnicas para el estudio del cerebro.
Cartografía genética, la asignación de ADN a fragmentos de cromosomas.